Falls Creek (New South Wales), een plaats in de Australische staat New South Wales
 Falls Creek (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Falls Creek (Victoria), een skigebied in de Australische staat Victoria
 Falls Creek (Californië), een rivier in Yosemite National Park.